Mason City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mason City (Alabama)
 Mason City (Illinois)
 Mason City (Iowa)
 Mason City (Nebraska)
 Mason City (Washington)
 Mason City Township, Mason County, Illinois